Marek Ostrowski (1947–2019) – polski biolog
 Marek Ostrowski (1959–2017) – polski piłkarz
 Marek Ostrowski (ur. 1944) – polski dziennikarz